О́йген Пола́нски (), при рождении Богу́слав Эуге́ниуш Поля́ньский (, МФА: ; 17 марта 1986, Сосновец) — польский футболист, полузащитник. Выступал в сборной Польши. Имеет также гражданство Германии.

Карьера

Клубная 
В трёхлетнем возрасте с родителями переехал в немецкий город Фирзен неподалёку от границы с Нидерландами, где и начал заниматься футболом. Выступал за любительский клуб «Конкордия» из Фирзена, а в 1994 году был принят в академию мёнхенгладбахской «Боруссии». После 10 лет обучения дебютировал в основном составе под руководством Дика Адвоката: 12 февраля 2005 в матче Бундеслиги против «Вердера» он вышел на замену на 81-й минуте вместо Пера Клюге («Боруссия» проиграла 0:2). Это был, к слову, его единственный матч в сезоне 2004/05, а в сезоне 2005/06 Ойген сыграл уже 21 игру. 19 ноября 2005 он забил первый гол в Бундеслиге в ворота леверкузенского «Байера» (это принесло команде ничью 1:1). В 2006 году клуб занял 10-е место, а через год и вовсе умудрился вылететь во Вторую Бундеслигу. В сезоне 2007/08 Полански сыграл 9 матчей, а затем покинул клуб.

Новой командой в его карьере стал испанский «Хетафе», в который его пригласил Виктор Муньос. Полански перешёл в испанскую команду бесплатно, в Ла Лиге дебютировал 28 марта 2008 в матче против «Атлетик Бильбао», который «Хетафе» выиграл 1:0. Летом на правах аренды Ойген отправился в «Майнц 05», а после сезона 2009/10 и вовсе подписал официальный контракт с клубом на 4 года. 25 января 2013 Ойген покинул «Майнц» и перешёл в «Хоффенхайм», подписав контракт сроком до июня 2015 года.

В сборной 
В 2001—2005 годах Полански выступал за различные сборные Германии, а в 2005—2008 годах он выступал за сборную до 21 года и был в ней капитаном. В 2009 году он заявил: «Моя цель ясна. Я хотел бы играть за сборную Германии». Мотивировал он это тем, что проживает с трёх лет в Германии, воспитывался в немецком духе и больше нужен именно Германии, чем Польше. В апреле 2010 года Ойген заявил, что не представляет себе возможность выступления за сборную Польши, и отказался в очередной раз выступать за Кадру. Позднее Ойген всё же признался, что им интересуется сборная Польши, и поблагодарил поляков за подобный интерес, однако продолжал настаивать на своей неготовности защищать цвета Польши на грядущем Евро-2012.

И всё же весной 2011 года Полански удалось переубедить: он заявил о своей готовности выступать за «бяло-червоных». 4 июля 2011 в интервью изданию «Przegląd Sportowy» он сказал, что это его окончательное решение и что он готов к вызову в сборную в случае необходимости. 26 июля тренер сборной Францишек Смуда вызвал его на матч с Грузией, который должен был состояться в Любине. Смуда сам стал инициатором этой идеи при поддержке Гжегожа Лято, однако против этого выступил ряд игроков сборной: Радослав Гилевич, Томаш Хайто, Ян Томашевский и другие. Все они отрицательно высказывались о Полански: Хайто считал его немцем, а не поляком, и не доверял его словам о готовности выступать за Польшу; Гилевич и Томашевский вообще назвали его «позором сборной». Тем не менее, Полански дебютировал в сборной в матче 10 августа. На чемпионате Европы 2012 года Ойген был включён в заявку, сыграв все три матча группового этапа.

Личная жизнь 
Богуслав Эугениуш Поляньский вынужден был сменить своё имя при получении немецкого паспорта, поскольку того требовало немецкое законодательство (немецкого аналога славянскому имени Богуслав не существует), поэтому теперь его имя — Ойген Полански. В июле 2011 года он получил польский паспорт, который позволил ему играть за сборную Польши, но не поменял имя и даже сохранил немецкое гражданство.

Окончил немецкую гимназию имени Эразма Роттердамского в Фирзене, обучается в школе экономики и администрации в Мёнхенгладбахе. Лично себя считает больше по менталитету немцем, чем поляком. Семья: жена Каролина, дети Тима (2003) и Лука (4 ноября 2008). С 2009 года живёт в Бингене-на-Рейне. Владеет немецким, польским и испанским языками.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте fussballdaten.de 

Футболисты Германии
Футболисты Польши
Игроки сборной Германии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Польши по футболу
Игроки ФК «Боруссия» Мёнхенгладбах
Игроки ФК «Хетафе»
Игроки ФК «Майнц 05»
Игроки ФК «Хоффенхайм»
Награждённые медалью Фрица Вальтера